Jean-Baptiste Collin de Sussy (1750-1826), comte de Sussy, homme politique français, ministre des Manufactures et du Commerce de Napoléon Bonaparte.
 Jean-Baptiste Henry Collin de Sussy (1776-1837), comte de Sussy, fils du précédent, homme politique français.